Slovo písečník má více významů:

 písečník – zásobník na písek; například u lokomotiv jako zásoba písku pro pískování kolejí 
 Písečník (Lužické hory) – vrch v Lužických horách (477 m n. m.)
 Písečník (Frýdlantská pahorkatina) – vrch ve Frýdlantské pahorkatině jižně od Dolní Řasnice (405 m n. m.)
 Písečník (Brno) – dělnická kolonie v Brně

biologie
 ptáci z čeledi písečníkovití (Thinocoridae)
 rod Attagis – písečník
 rod Thinocorus – písečník

 brouci z čeledi střevlíkovití, tributu Omophronini 
 rod Omophron – písečník

 plži z čeledi praménkovití
 rod Potamopyrgus – písečník 
 například písečník novozélandský